Terry Moore (1912–1995) – amerykański baseballista
 Terry Moore (ur. 1929) – amerykańska aktorka
 Terry Moore (ur. 1958) – kanadyjski piłkarz